Londonderry Air är Nordirlands nationalsång i Samväldesspelen, med text av Katherine Tynan Hinkson till en traditionell melodi nedtecknad av Jane Ross. Officiellt är däremot Nordirlands nationalsång densamma som övriga Storbritanniens. 

Melodin har använts för många andra sånger, t.ex. "Danny Boy", "The Confession of Devorgilla", "I cannot tell", "I would be true", "He looked beyond my fault", "I Love Thee So", "My Own Dear Land", "We Shall Go Out With Hope of Resurrection", "Above the Hills of Time the Cross Is Gleaming", "Lord of the Church", "We Pray for our Renewing", "Above the Voices of the World Around Me", "What Grace is Mine" och Så kom du äntligt.

Towa Carson har spelat in en svensk text "Det finns en plats"

Källor

Nationalsånger i Europa
Nationalsång